CVL steht für:
 Leichter Flugzeugträger
 Centre-Val de Loire (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

Abkürzung